Peltanthera floribunda – gatunek rośliny z monotypowego rodzaju Peltanthera Bentham (1876) i monotypowej rodziny Peltantheraceae Molinari z rzędu jasnotowców (Lamiales). Jest to niewielkie drzewo występujące w Ameryce Południowej wzdłuż pasma Andów na obszarze od Boliwii na południu po Kostarykę na północy. Gatunek jest pod wieloma względami słabo poznany.

Morfologia 
Niewielkie drzewa. Liście naprzeciwległe, ale nie połączone w węźle. Kwiaty drobne (poniżej 5 mm średnicy), promieniste, pięciokrotne, zebrane po silnie rozgałęzione kwiatostany wyrastające w kątach liści. Działki kielicha wolne. Pręcików jest 5. Mają tarczkowato rozrośnięty łącznik, na którym znajdują się woreczki pyłkowe. Słupek zakończony główkowatym znamieniem. Owocem jest podzielona na komory torebka.

Systematyka 
Rodzaj Peltanthera włączany bywa do ostrojowatych Gesneriaceae, jednak badania molekularne wskazują na jego bazalną pozycję w stosunku do ostrojowatych i Calceolariaceae. W systemie APG IV z 2016 rodzaj ma nieustaloną pozycję systematyczną w obrębie jasnotowców Lamiales. Angiosperm Phylogeny Website wyodrębnia takson w randze rodziny Peltantheraceae bazalnej względem ostrojowatych i Calceolariaceae.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy 

Jasnotowce